Жюлия́ Дюкурно́ (; 18 ноября 1983, Париж) — французский кинорежиссёр и сценарист.

В 2011 году окончила высшую государственную киношколу Франции Ля Феми. Её дебютная работа «Джуниор» c Гаранс Марилье в главной роли принесла Дюкурно приз Petit Rail d’Or за лучший короткометражный фильм на Каннском МКФ.

Полнометражный дебют Дюкурно — хоррор «Сырое» был представлен на Международной неделе критики в Каннах и завоевал почётную награду ФИПРЕССИ, а также ряд других премий на престижных кинофорумах.

Фильмография

Примечания

Ссылки